А́льдо Анто́нио Бобади́лья А́валос (; 20 апреля 1976, Педро-Хуан-Кабальеро, Парагвай) — парагвайский футболист, выступавший на позиции вратаря. Вместе со сборной Парагвая дважды участвовал в чемпионатах мира.

Карьера 
Бобадилья начал карьеру в 1997 году в клубе «Серро Портеньо». В 2005 году перешёл в аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима» из Ла-Платы, где сыграл 19 матчей за команду. Позже вернулся обратно в Парагвай и заключил контракт с клубом «Либертад». В середине 2006 года перебрался в Аргентину в клуб «Бока Хуниорс». В начале сентября 2007 года был приглашён в колумбийский клуб «Индепендьенте Медельин».

В июле 2010 года, после окончания чемпионата мира в ЮАР, на котором Бобадилья присутствовал в качестве резервного голкипера, был приобретён бразильским «Коринтиансом».

Спустя полгода вернулся на родину, подписав двухлетний контракт с «Олимпией». Завершил карьеру футболиста в июле того же года.

В сборной Парагвая Бобадилья играл с 1999 по 2010 год. В 2013 году начал тренерскую карьеру.

Достижения 
  Чемпион Парагвая (3): 2001, 2004, 2006
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2007

Ссылки 

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Индепендьенте Медельин»
Игроки ФК «Либертад»
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Серро Портеньо»
Игроки ФК «Химнасия и Эсгрима» Ла-Плата
Футбольные тренеры Парагвая
Тренеры ФК «Либертад»
Тренеры ФК «Олимпия» Асунсьон
Тренеры ФК «Рубио Нью»
Тренеры ФК «Спортиво Сан-Лоренсо»
Тренеры ФК «Спортиво Триниденсе»
Тренеры ФК «Хенераль Диас»
Тренеры ФК «Хенераль Кабальеро» Асунсьон
Тренеры ФК «Индепендьенте» Медельин
Тренеры ФК «Насьональ» Асунсьон